El acrónimo o las siglas ARM puede corresponder a:

 Arquitectura ARM, una familia de microprocesadores producidos actualmente por la empresa Arm Limited.
 Arm (compañía), una empresa multinacional británica que diseña los procesadores de computadora ARM.

 ARM, siglas de "Asistencia Respiratoria Mecánica".
 ARM, siglas del inglés Anti-Radiation Missile, misil antirradiación.
 ARM, siglas de Acción Revolucionaria Mexicanista, grupo fascista mexicano operativo entre 1933 y 1945.
 ARM, siglas navales de la Armada de la República Mexicana.
 ARM, código de país para Armenia, según la norma ISO 3166-1 alfa-3.
 ARM, siglas de Alianza Reformada Mundial, una asociación de congregaciones religiosas protestantes.
 ARM, Compositor de origen japonés cuyo nombre real es Youhei Kimura.
 ARM, código ISO de Peso Moneda Nacional de la República Argentina.

Siglas